Aranzazu kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Aranzazu (ort), Caldas, 
 Aranzazu (kommun), Caldas,